Zecherin bezeichnet Orte im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:
 Zecherin (Mölschow), Ortsteil der Gemeinde Mölschow
 Zecherin (Usedom), Ortsteil der Stadt Usedom